Le Gouvernement Kwesi Ahoomey–Zunu peut désigner : 

 Le premier gouvernement de Kwesi Ahoomey–Zunu, du  au .
 Le deuxième gouvernement de Kwesi Ahoomey–Zunu, en place depuis le .

Voir aussi 
 Kwesi Ahoomey-Zunu
 Politique au Togo

Gouvernement de la république du Togo